Vescovato (Alta Córsega)
 Vescovato (Itália)
 Costa Vescovato